Tolle ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Tolle (1903–1989), deutscher Filmarchitekt, Szenenbildner und Maler
 Eckhart Tolle (* 1948), deutscher spiritueller Lehrer und Autor
 Henning Tolle (1932–2022), deutscher Mathematiker, Prof. für Regelungstechnik und Robotik an der TU Darmstadt
 Johannes Tolle (* 1968), deutscher Dirigent und Unternehmer
 Max Tolle (1864–1945), deutscher Ingenieur, Professor in Karlsruhe
 Simone Tolle (* 1963), deutsche Politikerin
 Nico Tolle (* 1996), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Schmalztolle